Prechtl ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Prechtl (* 1949), österreichischer Elektrotechniker und Hochschullehrer
 Brian Prechtl, US-amerikanischer Perkussionist, Musikpädagoge und Komponist
 Conrad Aloys Prechtl (?–1776), deutscher Jurist, kurbayerischer Rat und Kanzler des Reichsstifts St. Emmeram in Regensburg 
 Franz Prechtl (1927–2018), deutscher Politiker (CSU)
 Franz Xaver Prechtl (1741–1803), deutscher katholischer Priester  
 Fritz Prechtl (1923–2004), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Heinz Prechtl (1927–2014), österreichischer Forscher, Mediziner, Zoologe und Anthropologe
 Heinz Prechtl (Leichtathlet), deutscher Leichtathlet

 Josef Prechtl (1896–1976), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Kathi Prechtl (1909–2002), Münchener Schauspielerin
 Ludwig Prechtl (1865–1931), österreichischer Pianist, Komponist und Kapellmeister
 Markus Prechtl (* 1976), deutscher Chemiedidaktiker
 Maximilian Prechtl (1757–1832), Professor für Dogmatik und Moral in Amberg und letzter Abt des Klosters Michelfeld
 Michael Mathias Prechtl (1926–2003), deutscher Maler, Zeichner und Illustrator
 Peter Prechtl (1948–2007), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Robert Friedlaender-Prechtl (1874–1950), österreichischer Unternehmer, Publizist und Schriftsteller
 Ute Prechtl, deutsche Richterin am Verfassungsgerichtshof für das Land Baden-Württemberg
 Wolfgang Prechtl (1883–1964), deutscher Geistlicher und Politiker (BVP)

Siehe auch:
 Johann Joseph Ritter von Prechtl-Medaille, Medaille der Technischen Universität Wien
 Precht
 Prechtel